Macrothele palpator is een spinnensoort uit de familie Hexathelidae. De soort komt voor in China en Hongkong.

Hexathelidae
Endemisch dier uit China